Dave Murray (musicus), een Britse gitarist bekend van Iron Maiden
 Dave Murray (sportman), een Canadese skiër die behoorde tot de Crazy Canucks